Pethes György (1926–2008) állatorvos, fiziológus
Pethes György (1934–1999) Jászai Mari-díjas rendező